Мотин (фамилия; имеет женскую форму Мотина.
 Мотин, Алексей Фёдорович (1932—1987) — советский футболист.
 Мотин, Вячеслав Николаевич (род. 1937) — советский и российский инженер-конструктор, генеральный директор и главный конструктор ОАО «НПП КП „Квант“».
 Мотин, Иван Никитович (1917—1962) — Герой Советского Союза.